Цанг — вторичная (через романизацию) транскрипция трёх китайских фамилий (см. номителей по соответствующим ссылкам):

 Цан (фамилия) (пиньинь Cāng, МФА )
 Цзэн (фамилия), через традиционную романизацию Tsang её кантонского, в частности, гонконгского чтения  или  (кант.-рус. соотв. Чан или Чхан)
 Цанг, Дональд (род. 1944) — главный министр администрации Гонконга с 2005 до 2012 года.
 Цзан, также через романизацию Tsang.